Opis puede referirse a:

 Opis, una antigua ciudad de Babilonia.
 Ops, diosa de la fertilidad en la mitología romana.
 Opis, una de las nereidas en el séquito de Artemisa.
 OPIs, Organismos Públicos de Investigación.